Nelchina steht für:

 Nelchina (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Nelchina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Nelchina River, einen Fluss in Alaska
 Little Nelchina River, einen Fluss in Alaska
 Nelchina Bench Lake, einen See in Alaska